Dogwood ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Dogwood (Alabama)
 Dogwood (Arkansas)
 Dogwood (Illinois)
 Dogwood (Indiana)
 Dogwood (Kentucky)
 Dogwood (Missouri)
 Dogwood (Tennessee)
 Dogwood (Texas)
 Dogwood Acres (Texas)
 Dogwood Flat (Tennessee)
 Dogwood Flats (Maryland)
 Dogwood Hill (Virginia)
 Dogwood Hills (Maryland)
 Dogwood Hollow (Pennsylvania)
 Dogwood Knoll (Virginia)
 Dogwood Shores (Tennessee)

Dogwood ist der Tarnname folgender Personen:
 Alfred Schwarz (Nachrichtendienstmitarbeiter) (1904–1988), Deckname Dogwood, Nachrichtendienstmitarbeiter